Okręty US Navy o nazwie USS  "Magnet":
 Pierwszy  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi  był trałowcem. W służbie w latach 1944-45.
 Trzeci , wcześniej USS YDG-9, później ADG-9. Był okrętem-bazą demagnetyzacyjną. W służbie w latach 1944-46.

Magnet